Жан-Гюстав Бурбоуз (; 7 сентября 1825, Париж — 23 сентября 1889, там же) — французский  и , производитель прецизионных инструментов и учитель технического образования.

Ранняя жизнь и образование 
Жан Гюстав Бурбоуз начинал как простой механик. Он был избран профессорами Клодом Пулье и Сезаром Деспрецем в качестве преемника Жан Тьебо Зильбермана как физика и куратора физики на научном факультете Парижского университета в 1849 году. Затем он сотрудничал с несколькими физиками, в том числе Леоном Фуко, подготовив в 1851 году маятник в Пантеоне. В 1855 году он получил электрический шок, манипулируя 750-элементной ячейкой Бунзена, используемой в Сорбонне Цезарем Деспрецем для его экспериментов по синтезу алмаза.

Начиная с 1867 года, он принял участие в создании лаборатории физических исследований Жюля Жамена. В 1870 году он предложил провести телеграфную связь по реке, передавая сильные потоки в Сене из генераторов за линиями прусской армии и получая остаточный ток в Париже с помощью очень чувствительных гальванометров. Во время этой же осады он организовал электрическое освещение города Парижа и поэтому был назван рыцарем ордена Почетного легиона декретом от 31 декабря 1872 года, опубликованным в докладе военного министра.

Братья Кюри 
Им был замечен талантливый студент Пьер Кюри, который в то время готовился получить степень бакалавра на факультете естественных наук. Затем Бурбоуз взял его в помощники для подготовки курса физики Франсуа Леру в Высшей школе фармакологии Парижа. Бурбоуз также встретил Жака Кюри, который стал его преемником в Ecole Supérieure de Pharmacie de Paris. В 1886 году Бурбоуз стал строителем электрометра и аппарата для изучения пьезоэлектрического кварца братьями Кюри. Он также разработал процесс сварки алюминия (патент от 6 июня 1884 г.) с алюминиево-оловянным сплавом, изучение которого было продолжено его вдовой.

Производство инструментов 
Жан-Гюстав Бурбоуз произвёл несколько инструментов во время своей карьеры во Франции. Он использовал их для исследований и обучения.

Инструменты производства Бурбоуза 
В число приборов, произведённых Бурбоузом, входят:
 Вертикальный гальванометр
 Оборудование для измерения свободного падения
 Гигрометр с зеркалом и гигрометром для конденсации
 Система мобильной проекции

Лаборатории Бурбоуза 
Жан-Гюстав Бурбоуз приобрел отличную репутацию: «Очень мало нынешних физиков, которые не знали мистера Бурбоуса в Сорбонне, где он долгое время готовил курс физики, или в курсе экспериментальной физики, который он устроил у себя дома».

Один из его учеников Чарльз-Жереми Хемарденкей, студент факультета наук, собрал записи, оставленные Бурбоузом после смерти и собранные его вдовой, в которых он написал о режимах работы для занятий. В 1895 году он опубликовал работу под названием «Физические режимы операции» Габриэля Липпмана, который знал Бурбуза, когда был учеником: «Скромный и эрудированный человек, составитель моделей и опытный строитель и одновременно инженер-изобретатель».

В 1895-96 учебном году у Бурбоуза обучались 80 учеников. В 1899—1900 гг. насчитывалось уже 320 учеников. В 1908 году на учебных занятиях лабораторий Бурбоуза были приглашены 150 студентов, разделенных на восемь разделов: общая физика, оптика, электричество, аналитическая химия, промышленная химия, фотография, микрография и металлургия.

Тренировочные лабораторные техники 
В 1909 году Charles-Jérémie Hemardinquer создал техническую школу Scientia в форме компании с ограниченной ответственностью на 23-й улице Франсуа-Жерара, которая обучала лаборантов. Новые помещения для лабораторий Бурбоуза были открыты в 1911 году на 40-й улице des Allouettes.

Примечания

Ссылки 
 Daniel Raichvarg et Jean Jacques, Savants et ignorants. Une histoire de la vulgarisation des sciences, Paris : Le Seuil, p. 227, 199.
 Bulletin de mathématiques élémentaires, 1896, p.175.
 Lefebvre Thierry. Du nouveau sur Bourbouze. In: Revue d’histoire de la pharmacie, 44, p.679, 2004.